58-й Чемпионат мира по боксу среди военнослужащих 2021 года () — международное спортивное соревнование высокого уровня по боксу среди спортсменов-военнослужащих прошедшее с 16 по 26 сентября 2021 года в спортивном комплексе ЦСКА «Игровой», в Москве, в России.

Описание 
Эти соревнования были организованны Международным советом военного спорта (CISM) и Федерацией бокса России, при участии Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) и Министерства обороны РФ, и входят в список регулярно проводимых чемпионатов мира среди военнослужащих.

Торжественная церемония открытия состоялась 18 сентября в культурно-выставочном центре «Патриот», где старт 58-му чемпионату дал статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков, который зачитал приветствие главы военного ведомства Сергея Шойгу, а финал соревнований прошёл 25 сентября на ВТБ Арене.
Соревнования проходили по правилам Олимпийского бокса в десяти весовых категориях у мужчин и в пяти — у женщин. Всего на московском турнире выступили 228 спортсменов (183 мужчины, 45 женщин) из 36 стран-членов CISM, и за время чемпионата мира состоялись 216 боёв.

По итогам соревнований сборная Вооруженных сил РФ заняла первое место в общекомандном медальном зачете завоевав 12 медалей (7-4-1), второе место заняли сборные Казахстана и Узбекистана — которые завоевали по три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали, четвертой стала команда Бразилии (1-2-2), а пятой — сборная Белоруссии (1-1-1).

Медалисты мужчины

Медалисты женщины

Командный зачёт

Спортивная арена

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Сентябрь 2021 года в России
Спорт в России в 2021 году
Спортивные соревнования в Москве
Чемпионаты мира по боксу среди военнослужащих